Toponímia:
 Everly (França), localitat francesa a Sena i Marne
 Everly (Iowa), localitat estatunidenca
 Música: The Everly Brothers, els germans Don i Phil Everly